Robert Burton (1577–1640), écrivain anglais ;
 Robert Burton (1895-1962), acteur américain ;